Grès ist der Familienname folgender Personen:

 Jean-Pierre Grès (* 1949), französischer Sprinter
 Madame Grès (1903–1993), französische Modedesignerin und Unternehmerin

Siehe auch:
 Gres